Clayton Mordaunt Cracherode
John Mordaunt
Penny Mordaunt
Harry Mordaunt
Henry Mordaunt
John Mordaunt
Mordaunt Shairp

Fiction
Vingt Ans après#Personnages

Homonymie de patronyme